Chaetodactylidae — семейство клещей (Hemisarcoptoidea) из отряда Astigmata. Более 100 вида. Ассоциированы с одиночными пчёлами (паразиты и мутуалисты).

Распространение 
Встречаются всесветно, кроме Антарктики.

Описание 
Облигатно ассоциированы с одиночными пчёлами, обладают комплексом морфологических и биологических адаптаций к их хозяевам. Живут в гнёздах пчёл в качестве мутуалистов (питаются гнездовым материалом), паразитоидов (убивают яйца или личинок), комменсалов или клептопаразитов (питаются запасами пыльцы).

Расселяются форезией с помощью гетероморфных дейтонимф на взрослых насекомых (имаго пчёл), жизненный цикл развития клещей синхронизирован с развитием их хозяев. У видовой группы Sennertia vaga species group дейтонимфы, вероятно, были утрачены в ходе эволюции и клещи расселяются (в качестве питающихся взрослых стадий) на имаго крупных древесных пчёл. Эта группа необычна среди всех представителей отряда астигматных клещей и отличается от других этим способом развития и расселения, сочетающимся с питанием. Несколько видов рода Chaetodactylus способны продуцировать морфологически регрессивных нефоретических гетероморфных дейтонимф.

Большинство хэтодактилид олигоксены, использующие несколько близко родственных видов хозяев и монофилетические группы клещей часто привязаны к монофилетическим группам пчёл, что доказывает их коэволюционное развитие. У некоторых видов пчёл родов Tetrapedia, Ceratina и Xylocopa имеется хорошо развитый комплекс структур (акаринариум) для переноски мутуалистических клещей, что также говорит о мутуалистическим характере их взаимоотношений.

Среди пчёл-хозяев представители триб Lithurgini, Osmiini, Megachilini, Anthidiini (Megachilidae), Ceratinini, Emphorini, Tapinotaspidini, Xylocopini (Apidae).

Систематика 
5 родов, более 100 видов. Таксон был установлен в 1941 году советским акарологом Захваткиным первоначально в качестве подсемейства в составе семейства Glycyphagidae.

  (=)

Примечания

Литература 
 
 Klimov Pavel B., S. Bradleigh Vinson and Barry M. OConnor. (2007). Acarinaria in associations of apid bees (Hymenoptera) and chaetodactylid mites (Acari). Invertebrate Systematics, 2007, 21, 109—136.
 Klimov, P. B. & B. M. OConnor. (2008). Morphology, evolution, and host associations of bee-associated mites of the family Chaetodactylidae (Acari: Astigmata), with a monographic revision of North American taxa. Miscellaneous Publications Museum of Zoology University of Michigan.199: 1-243.
 

Astigmata
Семейства паукообразных
Паразиты пчёл